Antonio López puede hacer referencia a uno de estos pintores españoles:

 Antonio López García, pintor hiperrealista; o
 Antonio López Torres, pintor realista, tío del anterior.